

Вокзальний провулок — провулок у Броварах.
 Вокзальний провулок — провулок у Дрогобичі.
 Вокзальний провулок — провулок у Києві.
 Вокзальний провулок — провулок у Смілі.

Вокзальний провулок — провулок у Москві.

Провулки